Икел је у грчкој митологији био персонификација пророчанских снова.

Митологија 
Био је демон пророчанских снова краљева. Појављивао се у облику животиње. Неки извори га наводе као једног од хиљаду Хипносових синова и који је био брат Морфеја и Фантаса. Њега је навео Овидије у „Метаморфозама“. Његово друго име је било Фоберт или Фобетор. Наиме, богови су га звали Икел, а људи овим другим именом.

Биологија 
Латинско име ове личности (-{Icelus}-) је назив за род риба.

Извори 

Грчки богови